Барі́лко — українське прізвище.

Відомі носії 

 Барілко Білл (1927—1951) — канадський хокеїст українського походження.
 Барілко Володимир (1994) — український футболіст.
 Барілко Сергій (1987) — український футболіст.